Bålkatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bålkatjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727252-163920), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,29 ha)
Bålkatjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727275-163877), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Bålkatjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (14,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn